Plane steht für:
 Plane (Abdeckung)
 eine stärkere Folie
 Plane (2023), ein Film von Jean-François Richet

Plane heißen:
 Plane (Fluss), linker Zufluss der Havel in Brandenburg
 Plane (Bach), ein infolge Bergbau versiegter Bach bei Ibbenbüren

Plane ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Plane (1933–2017), australischer Paläontologe

Siehe auch:
 Plane Table, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Plain
 Blane